Hagenheim bezeichnet:

 Hagenheim (Hofstetten), Ortsteil der Gemeinde Hofstetten, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Hagenheim (Rain), Ortsteil der Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern